Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1970 (oryg. United States Grand Prix) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1970, która odbyła się 4 października 1970, po raz 10. na torze Watkins Glen.

13. Grand Prix Stanów Zjednoczonych, 12. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

USA
1970
1970 w Stanach Zjednoczonych